Wanderlust — пятый студийный альбом английской певицы Софи Эллис-Бекстор, вышедший 20 января 2014 года.

Об альбоме

Запись альбома 
В мае 2013 певица опубликовала видео о том, как шла работа над созданием альбома. Музыкант Эд Хардкурт непосредственно принимал участие в записи альбома. Обложку альбома Софи представила через аккаунт в Твиттере.

Продвижение 
Софи Эллис-Бекстор летом 2013 года подтвердила, что готов трек-лист к следующему альбому и диск должен выйти осенью 2013 года, но позже сообщила, что дата выхода перенесена на январь 2014 года. 20 ноября 2013 года певица выпустила первый сингл - "Young Blood", демоверсию которого она представила ранее. Клип певицы на этот лид-сингл вышел 25 ноября.

По словам певицы, альбом пропитан любовью к России. На обложке альбома заметно влияние кириллицы.

Интересные факты 
 Композиция «Birth Of An Empire» («Рождение империи») на стадии создания носила название «Mother Russia» («Матушка Россия»).

Список композиций

Примечания 

Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы Софи Эллис-Бекстор
Альбомы барокко-попа